Порро
 Порро(н) — испанский стеклянный или глиняный сосуд для вина. 
  — колумбийский танец.

Фамилия 
 Порро, Игнацио (1801—1875) — итальянский инженер и оптик, изобретатель призм.
 Порро, Феличе (Феликс из Канталиче; 1513—1587) — монах, член ордена Братьев Меньших Капуцинов, католический святой.
 Порро, Эдоардо (1842—1902) — итальянский врач-акушер.
 Порро, Энрико (1885—1967) — итальянский греко-римский борец, чемпион Олимпийских игр.

Призмы 
 Призмы Малафеева — Порро
 Призма Аббе — Порро
 Призма Порро